Кубок Англии 1976/76 — 96-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире в четвёртый раз в свой истории одержал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финальном матче на «Уэмбли» «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были запланированы на 20 ноября 1976 года. Переигровки — на 22-24 ноября.

Второй раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 11 декабря. Переигровки — с 14 по 21 декабря.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были сыграны 8 января 1977 года. Переигровки — 10-12 января.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда былм сыграны 29 января. Четыре переигровки — 1 и 2 февраля.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 26 февраля. Переигровки — на 8 марта.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 19 марта. Переигровки не потребовались.

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1976
Англия
Футбол в Европе в 1976 году
Футбол в Европе в 1977 году
Спорт в Великобритании в 1976 году
Спорт в Великобритании в 1977 году